Weseloh ist Ortsname von
 Weseloh (Bruchhausen-Vilsen), einem Ortsteil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
Weseloh ist Familienname von

 Annemarie Weseloh (* 1928), Diakonisse der Hermannsburger Mission
 Hans Achim Weseloh (1911–1998), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Wesseloh